Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta in semifinale da Caroline Wozniacki, che ha poi vinto il titolo battendo in finale Naomi Ōsaka per 7-5, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno

  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

  Madison Keys (primo turno)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Magda Linette (quarti di finale)

  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)
  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Wildcard 

  Madison Keys (primo turno)
  Naomi Ōsaka (finale)

  Olesya Pervushina (primo turno)
  Petra Kvitová (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2016
WTA Tour 2016